Первое известное упоминание о колоколах Юрьева монастыря, находящегося в окрестностях Великого Новгорода, относится к 1611 году — времени Шведской интервенции. Тогда шведами были захвачены все колокола. Во второй половине XVII века колокольный набор был восстановлен. Он состоял из девяти основных и четырёх «перечастных», то есть часовых колоколов. Отливкой самых больших из них занимался мастер Корт Клейман из Любека.

В XVIII веке были отлиты ещё несколько новых колоколов. Среди них — 225-пудовый (3600 кг), изготовленный мастером Андреем Маляровым. В 1758 году старая монастырская колокольня была разобрана, и, пока возводилась новая — каменная, колокола висели «на столбах деревянных». В 1784 году колокола были перемещены на новую колокольню. К началу XIX века набор Юрьева монастыря состоял из 12 колоколов.

XIX век 

В 1822 году настоятелем Юрьева монастыря стал архимандрит Фотий. При нём сам монастырь вошёл в пору наибольшего рассвета. Особое внимание Фотия было обращено на церковное пение, звоны и собственно колокола. Через пять лет колокольный набор был полностью обновлён. На московском заводе Николая Самгина было отлито 15 новых колоколов. Каждый из них был назван во имя небесных покровителей и людей, связанных с историей монастыря.

Из прежних колоколов остался старинный «Георгий» весом около 140 фунтов, и безымянный колокол в 70 пудов (1120 кг). Новый набор отличался особенностью, не характерной для традиционных русских церковных наборов — в нём имелось 6 пар близких по весу и по звучанию.

24 октября 1838 года по проекту Карло Росси была заложена новая монастырская колокольня. В 1841 году строительство было окончено.

Одновременно с её строительством на специально созданном заводе, устроенном близ монастыря на средства графини А. А. Орловой-Чесменской отливали новые колокола. Работу выполняли лучшие валдайские мастера: Федот Бибихин, Алексей Чистюнин, Иван и Матвей Июдкины. Руководил работами иеромонах Нафан, подрядчиком выступал валдайский купец Иван Шаврин.

9 марта 1838 года был отлит самый большой монастырский колокол весом 2100 пудов (33,6 тонны), получивший имя «Неопалимая купина». Вслед за ним — «Крест» в 1140 пудов (18 тонн 240 кг). Сам Фотий, скончавшись 26 февраля 1838 года, не дожил до этого знаменательного события. Сменивший его архимандрит Мануил писал о звучании «Неопалимой купины» митрополиту Серафиму:
… звон самый приятный, октавистый, соразмерно величине, и сильно звучный. Высота его с ушами 5 аршин [3,5 метра], ширина в диаметре 5 же аршин; отливка, отделка, самая очистка и весь объём колокола очень и совершенно правильной и красивой фигуры. Изображения на нем в 1 1/4 аршина [89 см] поясные: Божией Матери, нарицаемой Неопалимая Купина, и святых Феоктиста Архиепископа и Георгия Великомученика.

…
«Крест» был шириной от одного края до другого в бою 4 аршина и два вершка (2 м 93 см), вышина 4 аршина (2 м 84 см), наружностью и внутренностью вышел чист, фигурою очень красив, звон его чист, силён, густ и для слуха очень приятен".

Кроме двух больших, были отлиты 9 малых и средних колоколов основного набора, а также «Николай Чудотворец» на 134 пуда (2144 кг) и «Святой пророк Нафан» на 63 пуда 27 фунтов.

К окончанию строительства колокольни новый набор, состоявший из 32 колоколов, был полностью готов. На второй колокольный ярус были помещены 17 часовых колоколов для курантов с циферблатом на самом верхнем ярусе. Часы отбивал 150-пудовый колокол «Святая праведная Анна». Это были в основном средние и малые колокола из старого, отлитого в Москве, набора. На нижнем ярусе размещалось 15 колоколов церковного звона. Здесь же висели два больших старых колокола — «Георгий» и «Гавриил».

Все крупные колокола располагались с южной и северной стороны, а малые — так называемый «Юрьевский звон» — висели в западном пролёте. Общий вес всех колоколов Юрьевской колокольни начала XX века составлял около 77 тонн. Для исполнения на них праздничного звона требовалось не менее 8 звонарей, из которых четверо звонили в «Неопалимую Купину» и «Крест». На фоне пяти больших колоколов разнообразно звучали средние и малые, причём девять малых были необыкновенно мелодичны. Как и в прежнем наборе, был соблюдён парный принцип, в котором, как предполагается, и была заключена отмечавшаяся особенность «Юрьевского звона».

По воспоминаниям А. Алексеева: «Звон громадных юрьевских колоколов так могуч, что когда он раздаётся, то все уже в городе знают, что идёт в Юрьевской обители служба Божия, Особенно сильно отзывается благовест колоколов в ушах ночью, когда продолжается в обители длинное всенощное. Тут, кажется, всякий спящий пробудится и дремлющий встрепенётся и вспомнит о молящихся. С восхищением передают, что некогда устроен особенный звон, нарочито подобраны были колокола так, что можно было производить звон по нотам, выражавшим некоторое церковное песнопение».

Среди колокольных наборов, у которых весь звон сосредоточен на одном ярусе, набор Юрьева монастыря являлся самым тяжёлым и масштабным в России. Он был близок к звонницам палатного типа, среди которых наибольшей известностью пользуется звонница Успенского собора в Ростове. Юрьевский набор превосходил ростовский по весу и, кроме того, имел часовые колокола. Это был уникальный памятник эпохи расцвета русского колокольного искусства. Юрьевские перезвоны, по свидетельству современников, отличались редкостными гармоничностью и силой.

Советское время 

По заказу Академии наук СССР зимой 1932 года известными фольклористами Е. В. Гиппиусом и 3. В. Эвальдом была сделана уникальная запись Юрьевского звона. В настоящее время на трёх восковых валиках она хранится в одном из петербургских архивов. Это было последнее звучание Юрьевских колоколов, поскольку через несколько дней по решению Леноблисполкома колокола, как не представляющие музейную ценность, были сняты и отправлены на переплавку с формулировкой «для использования на нужды индустриализации». Свинцовая плита с колокольни была передана одному из рентгеновских кабинетов, а Гострест «Металлолом» конфисковал колокольную бронзу.

Современность 

В апреле 2010 года от благотворителя Московской администрации Юрьеву монастырю был подарен большой колокол весом 86,25 пудов (1380 кг), 1,5 м в высоту, получивший имя «Георгий».

Сейчас на монастырской колокольне насчитывается 12 колоколов. По убыванию:
«Георгий», «Ярослав», безымянный, «Всеволод», «Мстислав», 3 пары малых колоколов, и наименьший «Исихий» (треснувший). Для качественного созвучия не хватает двух наименьших — зазвонных — колоколов.

В апреле 2010 года в монастыре был освящён и поднят на колокольню 13-й, на настоящий момент (сентябрь 2011 года) самый большой колокол — благовестник. Он был отлит по заказу официально неназываемого благотворителя — члена правительства РФ. Колокол 1380 кг (примерно 86 пудов), его высота составляет около 1,5 метра.

Примечания

Ссылки 
 Колокольня Юрьева монастыря
 Звонят колокола
 Украшение земли Новгородской

Колокола
Юрьев монастырь
История Великого Новгорода